A Repescagem para o Grupo Mundial da Copa Davis acontecerá entre 19 e 21 de setembro de 2008.

Partidas

Chile x Austrália

Reino Unido x Áustria

Suíça x Bélgica

Croácia x Brasil

Israel x Peru

Países Baixos x Coreia do Sul

Romênia x Índia

Eslováquia x Sérvia

Ligações externas
 

Copa Davis de 2008